Stokka & MadBuddy (conosciuti anche come Tasters) – duo hip hop palermitano
Tasters – gruppo metalcore livornese